База́иха - топоним:
 Базаиха — река в Красноярском крае
 Базаиха — микрорайон Красноярска
 Базаиха — железнодорожная станция в Красноярском крае

См. также 
 Верхняя Базаиха
 Мокрая Базаиха
 Сухая Базаиха